Hermann Guthe kan syfta på följande personer:

* Hermann Guthe (1825–1874), tysk geograf
 Hermann Guthe (1849–1936), tysk teolog